Buczek (gemeente)
 Buczek (powiat Łaski)
 Buczek (powiat Brzeziński)
 Buczek (powiat Brodnicki) 
 Buczek (powiat Świecki) 
 Buczek (Mazovië)
 Buczek (Święty Krzyż)
 Buczek (powiat Białogardzki)
 Buczek (powiat Szczecinecki)

Zie ook:
 Mały Buczek (doorverwijspagina)